Андруши — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Андруши — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Андруши — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Андруши — деревня в Узденском районе Минской области.